Friehe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Friehe (1904–1956), deutscher Bürgermeister und	rassepolitischer Aktivist der NSDAP 
 Karin Friehe (* 1955), deutsche Juristin, Richterin am Bundespatentgericht